

Personnages 
Alceste peut désigner :
 Alceste, personnage de la mythologie grecque, épouse d'Admète ;
 Alceste, personnage principal du Misanthrope de Molière ;
 Alceste, personnage apparaissant dans l'œuvre pour la jeunesse Le Petit Nicolas.

Titres d'œuvres 
Alceste peut désigner :

Musique 
 Alceste, tragédie grecque d'Euripide ;
 Alceste, musique de Charles Koechlin pour les chœurs de la tragédie d'Euripide traduite par Henri Marchand ;
 Alceste, un masque de Haendel (1750) ;
 Alceste, opéra de Christoph Willibald Gluck sur un livret de Ranieri de' Calzabigi (1767).

Films 
 Alceste, film grec de Tony Lykouressis sorti en 1986.

Autres 
Alceste peut aussi désigner :
 (124) Alceste, astéroïde ;
 Alceste, logiciel d'analyse statistique de données par ordinateur ;
 , plusieurs navires de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Alceste ou le Triomphe d'Alcide, opéra de Jean-Baptiste Lully (1674)
 Alcest, groupe de musique français

Homonymie de prénom
Homonymie de titre